Baker Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baker Mountain (Alaska)
 Baker Mountain (Gila County, Arizona, 1232 m)
 Baker Mountain (Gila County, Arizona, 2308 m)
 Baker Mountain (Arkansas)
 Baker Mountain (Clear Creek County, Colorado)
 Baker Mountain (Grand County, Colorado, 2992 m)
 Baker Mountain (Grand County, Colorado, 3772 m)
 Baker Mountain (Park County, Colorado)
 Baker Mountain (Georgia)
 Baker Mountain (Kalifornien)
 Baker Mountain (Cumberland County, Maine)
 Baker Mountain (Piscataquis County, Maine)
 Baker Mountain (Somerset County, Maine)
 Baker Mountain (Montana)
 Baker Mountain (New York)
 Baker Mountain (North Carolina)
 Baker Mountain (Oklahoma)
 Baker Mountain (Van Buren County, Tennessee)
 Baker Mountain (White County, Tennessee)
 Baker Mountain (Utah)
 Baker Mountain (Virginia)
 Baker Mountain (Washington)
 Baker Mountain (West Virginia)